Miejscowości w USA:
 Millcreek – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake
Gminy w USA:
 Millcreek (ang. Millcreek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Millcreek (ang. Millcreek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 Millcreek (ang. Millcreek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Millcreek (ang. Millcreek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Millcreek (ang. Millcreek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon